Order kobiecy, order damski, order żeński – order lub odznaczenie przeznaczone wyłącznie dla kobiet, w wyjątkowych przypadkach przyznawane również mężczyznom. Na całym świecie powstało ich bardzo niewiele i do dzisiaj tworzą niewielką grupę.

W różnych krajach zaczęto je ustanawiać najwcześniej w XVII wieku, pierwotnie tylko jako odznaczenie honorowe dla arystokratek, później nadawane również za zasługi, najczęściej za dobroczynność, naukę lub sztukę.

Wyjątkowym, pierwszym odznaczeniem nadawanym wyłącznie kobietom był Order Siekiery z 1149 roku.

Zobacz też 

 Odznaczenia dla matek
 Krzyż Honorowy Niemieckiej Matki (III Rzesza)
 Medal Macierzyństwa (ZSRR)
 Odznaka „Matka-Bohater” (ZSRR)
 Order „Macierzyńska sława” (ZSRR)
 Order Matki (Białoruś)

Przypisy

Bibliografia 
 Stefan Oberleitner: Polskie ordery, odznaczenia i niektóre wyróżnienia zaszczytne 1705-1990. T. I. Zielona Góra: 1992, s. 13
 Arnhard Graf Klenau: Europäische Orden ab 1700. Monachium: 1978
 
 
 
 Wiesław Bończa-Tomaszewski: Kodeks orderowy. Przepisy obowiązujące posiadaczy orderów, odznaczeń, medali i odznak. Warszawa-Kraków: 1939
 Maximilian Gritzner: Handbuch der Ritter- und Verdienstorden aller Kulturstaaten der Welt. Lipsk: 1893
 Tomasz Dziekoński: Obraz świata pod względem geografii, statystyki i historyi wszystkich krajów. T. 1. Warszawa: 1843

Falerystyka